Bocadillo puede referirse a:
 El bocadillo (pan), pieza de pan abierta, o conjunto de dos rebanadas, en cuyo interior se coloca o se unta algún alimento.
 El bocadillo (dulce), postre y dulce hispanoamericano.

Además, puede hacer referencia a:
 El globo (historieta) o bocadillo; en historietas, grabados, dibujos, caricaturas, etc., espacio circundado por una línea en el que se contienen las palabras o pensamientos de un personaje.

Enlaces externos